

Cinema 
 Quintana – film del 1969 diretto da Vincenzo Musolino

Folklore
 Giostra della Quintana – manifestazione storica e giostra equestre in costume che si svolge a Foligno.
 Giostra della Quintana – rievocazione storica medievale con giostra equestre che si tiene ad Ascoli Piceno.
 Quintana: Gioco di abilità cavalleresca, consistente nel colpire un simulacro girevole di un avversario appeso ad un palo senza esser colpiti a propria volta. Per estensione: il simulacro stesso.

Fantasia 
 Bobby Quintana – personaggio del fumetto Dampyr

Geografia 
 Quintana – città dello Stato di San Paolo (Brasile)
 Quintana – città della Contea di Brazoria, Texas (Stati Uniti d'America)
 Quintana Roo – uno dei 31 Stati del Messico
 Quintana – accampamento militare romano corrispondente alla moderna Künzing

Medicina 
 Quintana o febbre quintana è una malattia infettiva causata dalla Bartonella quintana

Musica 
 Quintana – singolo di Travis Scott del 2013

Persone 
 Ana Rosa Quintana (n. 1956) – giornalista e conduttrice televisiva spagnola. 
 Andrés Quintana Roo  (1787-1851) – avvocato e poeta, politico messicano,  figlio di Josè Matiasi Quintana.
 Antonio Quintana (n. 1940) – generale italiano.
 Bernat Quintana y Sanfeliu (n. 1986) – attore spagnolo.
 Charlie Quintana (n. 1953) – batterista statunitense
 Cesare Quintana (XII sec.-1649) – presbitero italiano, autore de Organtino
 Cristóbal Hernández de Quintana (1651-1724) – pittore spagnolo del periodo barocco
 Manuel Quintana (1835-1906) – politico argentino, ex Presidente dell'Argentina
 Manuel José Quintana  (1772-1857) – poeta spagnolo
 Mário Quintana (1906-1994) – poeta brasiliano
 Pedro López Quintana (n. 1953) – arcivescovo cattolico spagnolo.
 Raquel Quintana – attrice spagnola.

Sportivi 
 Carlos Quintana (n. 1988) – calciatore argentino
 Carlos Quintana (n. 1974) – pugile portoricano
 Dani Quintana (n. 1987) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista 
 David de Gea Quintana – calciatore spagnolo, di ruolo portiere
 Dayer Quintana (n. 1992) – ciclista su strada colombiano, professionista dal 2014
 Esteban Ricardo Conde Quintana (n. 1983) –  calciatore uruguaiano, di ruolo portiere 
 Facundo Quintana (n. 1997) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Jorge Francisco Almirón Quintana (n. 1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista.
 José Quintana (n. 1989) – giocatore di baseball colombiano.
 Juan Soto Quintana – ex calciatore cileno, di ruolo centrocampista.
 Julio Quintana (1904-1981) – calciatore peruviano
 Mario López Quintana  (n. 1995) – calciatore paraguaiano, di ruolo difensore.
 Nairo Quintana (n. 1990) – ciclista colombiano
 Orestes Quintana (1880-1909) – canottiere spagnolo.
 Rubén Quintana (n. 1980) – ex cestista spagnolo.
 Rubiel Quintana (n. 1978) – calciatore colombiano
 Sebastián Quintana – calciatore uruguaiano naturalizzato qatariota
 Yandro Quintana (n. 1980) – lottatore cubano.
 Yeferson Quintana (n. 1996) – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore 
 Melvis Coss Quintana (n. 1964) – ex cestista cubana.

Trasporti 
 Quintana – stazione della metropolitana di Madrid

Zoologia 
 Quintana – genere di pesci d'acqua dolce della sottofamiglia Poeciliinae